Суперкубок Кандиду де Оливейра 1989 года () — 11-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1988/89 «Бенфика» и обладатель Кубка Португалии 1988/89 «Белененсеш». «Бенфика» в обоих матчах победила со счётом 2:0 и стала обладателем трофея.

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1989 на сайте zerozero.pt

1989
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Белененсеш»
Португалия
Спорт в Португалии в 1989 году
Спортивные соревнования в Лиссабоне
События 25 октября
Октябрь 1989 года
События 29 ноября
Ноябрь 1989 года